Bevern kan henvise til:

 Bevern (Holsten), en by i Holsten
 Bevern (Niedersachsen), en by i Niedersachsen
 Bevern (Samtgemeinde), et samtgemeinde i Niedersachsen